Лёгкое поведе́ние ():
 «» — трёхактная пьеса Ноэла Кауарда (1924). Её экранизации:
 «Лёгкое поведение» — немой фильм Альфреда Хичкока (Великобритания, 1928).
 «Лёгкое поведение» — романтическая кинокомедия Стефана Эллиота (Великобритания — Канада, 2008).

См. также 
 Мужчина лёгкого поведения — российская комедия 1994 года.
 Отличница лёгкого поведения — американская комедия 2010 года.
 Бабушка лёгкого поведения — российская комедия 2017 года.